Muziek
 Captain Jack (groep), een muziekgroep uit de late jaren 90
Captain Jack (single), een van de hits van deze groep

Fictieve personen
 Captain Jack Sparrow, hoofdrolspeler in de filmreeks Pirates of the Caribbean
 Captain Jack Harkness, personage uit de sciencefictionserie Doctor Who
Andere

 Captain Jack (themapark), een gepland themapark in België